Matou Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Matou (socken i Kina, Guangxi), 
 Matou (socken i Kina, Chongqing, lat 30,55, long 108,59), 

Robotskapade Kinaförgreningar